

Єлбанська сільська рада — сільське поселення, Маслянинський район, Новосибірська область
 Єлбанська сільська рада — сільське поселення, Усть-Пристанський район, Алтайський край